Boldia (Plantae), monotipski rod crvenih algi smještena u vlastitu porodicu Boldiaceae, dio reda Compsopogonales
 Boldia (Gavelinellidae), izumrli rod iz porodice Gavelinellidae